Пангасинан () — провинция Филиппин в составе региона Илокос на острове Лусон. Административный центр — город . Площадь составляет 5368,2 км².

География 
На востоке провинция примыкает к горной системе, называемой Центральная Кодильера, в западной части на её территорию частично заходят горы Самбалес, на юге расположены орошаемые равнины, на севере провинцию омывают воды залива Лингаен, относящегося к Южно-Китайскому морю. На западе провинция омывается непосредственно водами Южно-Китайского моря.

Соседние провинции: Южный Илокос, Нуэва-Виская, Нуэва-Эсиха, Бенгет, Самбалес, Тарлак.

На территории провинции расположено 4 города, не считая столицы (Дагупан, Урданета, Аламинос, Сан-Карлос) и 44 муниципалитета. В 170 км от Лингаена расположена столица Филиппин, в 50 км — Багио. До ближайших международных аэропортов — 115 км (Субик) и 80 км (Кларк).

История 
Провинция Пангасинан основана во время правления губернатора Ронкильо де Пеньялоса в 1850 году. В старину, согласно сообщению епископа Доминго де Саласара, Пангасинан был расположен в 40 лигах от Манилы, и до столицы можно было добраться по морю, а также по суше верхом или в экипаже за 30 часов. На современных видах транспорта то же расстояние покрывается за 5 часов.

Морская соль, которой богаты местные побережья, дала название провинции, которое в переводе означает «место, где есть соль». Но это название также связано и с этнонимом пангасинан, как и с названием языка, на котором эта народность говорит.

Первое появление испанцев на территории нынешней провинции Пангасинан относится к 1571 году. Сюда прибыла экспедиция под руководством Мартина де Гоити. Годом позже в заливе Лингаен в устье реки Агно высадился Хуан де Сальседо. К 1580 году в районе появились монахи доминиканцы, францисканцы и августинцы. Проповедуя учение Христа, они подчинили большую часть местного населения. В то время провинция включала больше земел чем сейчас, но столицей уже тогда был провозглашен Лингаен. В декабре 1660 года вспыхнул мятех под руководством Андреса Малонга, местного вождя из поселка Биналатонган, который сегодня называется Сан-Карлос. Он провозгласил себя королём Пангасинана, но его эфемерное «королевство» продержалось чуть более года.
В 1762 Манила была оккупирована английскими войсками. На этот раз пангасинанцы вновь поднялись против испанских колонизаторов, под предводительством Хуана де ла Крус Палариса. После недолгого периода анархии и хаоса испанцы подавили восстание. По Парижскому договору в марте 1763 г. был установлен мир и порядок.

Население 
Население Пангасинана достигло в 2010 году 2 779 862 человек, плотность населения составляет 517,84 жителя на км². Население в равной степени пользуется английским и тагальским языками, которые изучаются в школах. В настоящее время большинство жителей по происхождению — илоки. Они отличаются своим национальным характером, суровостью и выдержкой.

Административное деление 

В административном отношении подразделяется на 4 включённый город (Сан-Фернандо) и 44 муниципалитетов:

Города

Муниципалитеты

Экономика и инфраструктура 
В провинции развита энергетическая отрасль, производство цемента, но основную роль в экономике играют сельское хозяйство (культивируются большей частью риса и манго) и народные промыслы (ремесленные изделия из бамбука).

Образование в провинции можно получить в начальных, средних школах и высших учебных заведениях. Наиболее значительные из ВУЗов — Азиатский институт электронной коммерции, Фундаментальный университетский колледж Дагупана, Северо-Лусонский лицей, Пангасинанский государственный университет, Тихоокеанский университет Северного Лусона и другие.

В провинции есть все условия для туризма, пляжи на побережье залива Лингаен, музеи местного значения, спортивные учреждения.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции  

Лусон
Появились в 1850 году